Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tom Nijssen e Cyril Suk che hanno battuto in finale Gary Muller e Piet Norval 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (semifinali)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (Campioni)
 Shelby Cannon /  Scott Melville (quarti di finale)

 Gary Muller /  Piet Norval (finale)
 Mike Bauer /  Marc-Kevin Goellner (secondo turno)
 Menno Oosting /  Udo Riglewski (quarti di finale)
 John-Laffnie de Jager /  Marcos Ondruska (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1993